Die I liga (Schach) 1983 war die 14. Austragung der I liga und die 39. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von KS Maraton Warszawa, die den Zweiten KS Skra Częstochowa nur durch die bessere Drittwertung distanzierte. Der Titelverteidiger FKS Avia Świdnik musste sich mit dem sechsten Platz begnügen. Aus der II liga waren SKS Start Łódź und KS Kolejarz Katowice aufgestiegen. Während Łódź den Klassenerhalt erreichte, musste Katowice zusammen mit HKS Hutnik Warszawa direkt wieder absteigen.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1983.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (25 % der dort erreichten Punkte, jeweils gerundet auf halbe Punkte; im Zweifelsfall gerundet auf ganze Zahlen) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 3. bis 13. November im schlesischen Kule gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1983